Wang Yang (; * 24. September 1990 in Anhui, Volksrepublik China) ist ein slowakischer Tischtennisspieler chinesischer Herkunft. Er nahm 2016 an den Olympischen Spielen teil. Bei der Tischtennisweltmeisterschaft 2019 erreichte er das Achtelfinale.

Geburtsjahr 
Wang Yangs Geburtsjahr ist umstritten. Die Slowakei meldete ihn 2011 zur Jugend-Europameisterschaft im russischen Kasan, wo er zunächst auch antrat. Allerdings stellte der Weltverband ITTF fest, dass Wang Yang bereits 1990 geboren war und daher bei der Jugend-EM nicht spielberechtigt sei. Daraufhin zog der slowakische Tischtennisverband den Spieler vom Turnier zurück.

Viele Quellen geben noch das wohl falsche Geburtsdatum 24. September 1994 an.

Deutschland 
In der Saison 2013/14 spielte Wang Yang in der deutschen Bundesliga beim TTC Frickenhausen, den er 2014 Richtung Polen verließ.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Wang Yang in der Datenbank von sports-reference (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Slowakei)
Olympiateilnehmer (Slowakei)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Slowakei)
Teilnehmer der Europaspiele 2015
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Chinese
Slowake
Geboren 1990
Mann